Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2016 — 48-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 4 по 10 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Джек Сок
 Парный турнир —  Ричардас Беранкис /  Теймураз Габашвили

Общая информация 
Первым сеяным одиночного турнира стал чемпион 2013 года Джон Изнер (№ 13 в мире на тот момент). Американец дошёл до полуфинала, где проиграл прошлогоднему победителю и четвёртому номеру посева Джеку Соку. Прошлогодний чемпион остановился в шаге от защиты своего титула. В финале Сок проиграл аргентинцу Хуану Монако, не имевшему посева на турнире. Монако второй раз смог выиграть местные соревнования (до этого в 2012 году). В основном розыгрыше принял участие один представитель России — Дмитрий Турсунов, который проиграл в первом же раунде.

В парном турнире прошлогодние чемпионы Ричардас Беранкис и Теймураз Габашвили не защищали свой титул. Первым номерам посева американцам Бобу и Майку Брайанам удалось подтвердить статус фаворитов и выиграть соревнования. Для братьев победа на местном турнире стала уже шестой в карьере и они обновили свой же рекорд по количеству титулов в Хьюстоне.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Хуан Монако обыграл  Джека Сока со счётом 3-6, 6-3, 7-5.
 Монако выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сок сыграл 2-й одиночный финал и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Парный турнир 
  Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Сантьяго Гонсалеса /  Виктора Эстрелью Бургоса со счётом 4-6, 6-3, [10-8].
 Братья Брайаны выигрывают 1-й совместный титул в сезоне и 110-й за карьеру (112-й для Майка) в основном туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2016

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Апрель 2016 года
2016